Garbett ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Forster Garbett (1875–1955), Erzbischof von York und Metropolit von England 
 Matthew Garbett (* 2002), neuseeländischer Fußballspieler